Ли́сина — женская форма русской фамилии Лисин. 

 Известные носители 
 Лисина, Ева Николаевна (род. 1939) — чувашский детский писатель, переводчик.
 Лисина, Екатерина Викторовна (род. 1987) — российская баскетболистка.
 Лисина, Мая Ивановна (1929—1983) — советский психолог, доктор психологических наук.
 Лисина, Ольга Германовна (род. 1995) — российская футболистка.